Пашквиль — многозначный термин:

 Пашквиль () — настенный плакат или объявление, содержащие предупреждения о неподобающем поведении отдельного человека, группы людей или об опасных идеях.
 Пашквиль — устаревшее название литературного жанра «пасквиль»; сочинение, содержащее карикатурные искажения, клевету и злобные нападки, цель которых оскорбить и скомпрометировать какое-либо лицо, группу, партию, общественное движение и т.п.